El término plusmarcas mundiales puede referirse, en esta enciclopedia:

a las plusmarcas mundiales de atletismo;
a las plusmarcas mundiales de natación.